Ива́ки — многозначный термин.

Топоним и название

Япония 
На японском записывается иероглифами как 岩木 или хираганой — いわき.

 Иваки — центральный город в префектуре Фукусима.
 Иваки — футбольный клуб из города Иваки
 Иваки — гора, расположенная в регионе Цугару на острове Хонсю (префектура Аомори).
 Иваки — река в Японии на острове Хонсю (префектура Аомори).

Белоруссия 
 Иваки — деревня (агрогородок) Добрушского района Гомельской области.
 Иваки — остановочный железнодорожный пункт Белорусской железной дороги в агрогородке Иваки.

Фамилия 
 Иваки, Кэй (род. 1971) — японский писатель.